Села:
 Дібрівне — Полтавська область, Миргородський район
 Дібрівне — Харківська область, Ізюмський район
 Дібрівне — Чернігівська область, Чернігівський район

Див. також 
 Дібрівка
 Діброва
 Дубрівка